Pourcel est un nom de famille porté par :
 Alexandre Pourcel (18411929), sidérurgiste français,
 Christophe Pourcel (né en 1988), pilote de moto-cross français, frère de Sébastien,
 Franck Pourcel (19132000), chef d'orchestre et compositeur français,
 Jacques et Laurent Pourcel (né en 1964), frères jumeaux, cuisiniers au Jardin des sens à Montpellier,
 Sébastien Pourcel (né en 1985), pilote de moto-cross français, frère de Christophe.

Voir aussi 
 Purcell
Patronyme français